Gent-Wevelgem 1980 var den 42. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 2. april 1980. Løbet blev vundet af Henk Lubberding.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1980
Cykelløb i 1980